Prainha (Pará), gemeente in de Braziliaanse deelstaat Pará
Prainha (São Roque do Pico), plaats in de Portugese gemeente São Roque do Pico